Открытый чемпионат Китая () — профессиональный теннисный турнир, проводимый осенью в Пекине, Китай на хардовых кортах местного Национального теннисного центра. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 3,7 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом около 8,3 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 60 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Общая информация 

Мужские соревнования
История мужских соревнований полностью связана с Пекином. Первый турнир проведён в 1993 году, как соревнование базовой категории ATP. В таком виде турнир просуществовал пять лет после чего был отменён.

В 2004 году приз возобновлён в прежнем статусе, а спустя пять лет, в ходе реформы календаря, организаторам удалось поднять статус турнира до второй по значимости категории. В этот период пекинский турнир становится одним из подготовительных к другому крупному турниру в Китае — Shanghai ATP Masters 1000.

Женские соревнования
Женский турнир создан годом позже — в 1994 году. Соревнование проводилось три года в статусе малопрестижного турнира 4-й категории, после чего было отменено.

В 2000 году приз был возрождён, но не в Пекине, а в другом китайском городе — в Шанхае. Три года соревнование имело всю ту же 4-ю категорию классификации женского тура, однако в 2003 году, после закрытия турнира в бразильском Коста-ду-Сауипе, организаторам удаётся заполучить для своего соревнования более престижную 2-ю категорию.

В 2004 году шанхайское соревнование переведено в Пекин. Спустя пять лет, в ходе реформы календаря, у пекинских организаторов и вовсе получается поднять статус своего соревнования на предельный уровень: соревнования в китайской столице становятся одним из восьми главных соревнований регулярного сезона.

Финалы турниров

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 

 Shanghai ATP Masters 1000
 Открытый чемпионат Уханя

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1993 года